Huracán Grace se puede referir a:
Huracán Grace de 1991
Huracán Grace de 2021